Rhodope, Rodope en/of Rodopi kan verwijzen naar:
Rodopi (periferie-district); een Grieks periferie-district in de regio Oost-Macedonië en Thracië 
Rodopi (gemeente); een gemeente in de Bulgaarse oblast Plovdiv
Rhodope (provincie); een Romeinse provincie
Rhodope (planetoïde); een planetoïde
Rhodope (mythologie); een koningin uit de Griekse mythologie
Rhodope (nimf); een Nimf, behorende tot de Oceaniden
Rhodope (weekdier); een geslacht van de weekdieren, slakken
Editions Rodopi, uitgever

Zie ook:

Rodopegebergte; een gebergte in Bulgarije en Griekenland